Boek der vragen (Neruda), dichtbundel van Pablo Neruda
Boek der vragen (Aho), liederencyclus van Kalevi Aho op basis van bovenstaande dichtbundel